

Geografia

Stany Zjednoczone 
 Bern – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Bern – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Bern (ang. Bern Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Bern (ang. Bern Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Bern (ang. Bern Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon

Szwajcaria 
 Bern – pol. Berno, kanton
 Bern – pol. Berno, miasto w kantonie Berno 
 Bern – pol. Berno, dawny okręg (Amtsbezzirk)

Osoby 
 Ivar Bern – norweski szachista
 Maximilian Bern – niemiecki pisarz
 Mina Bern – polsko-amerykańska aktorka
 Sandra Bern – austriacka aktorka

Inne 
 FC Bern – szwajcarski klub piłkarski
 SC Bern – szwajcarski klub hokeja

Zobacz też 
 Bärn
 Berna
 Berne
 Bern-Mittelland
 Berno
 Bern Township